Мухика има више значења:

 Мухика, Лос 2м (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Мухика (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику